Уильям д’Обинье () или Уильям де Альбини () — имя ряда представителей английского рода д’Обинье:

 Уильям д’Обинье Брито (умер после 1148) — англо-бретонский аристократ, феодальный барон Бельвуара в Лестершире с 1130-х годов.
 Уильям II д’Обинье (де Альбини) (умер в 1167|1168) — английский аристократ, феодальный барон Бельвуар после 1148, сын предыдущего.
 Уильям III д’Обинье (де Альбини) (около 1151 — 6 мая 1236) — английский аристократ, феодальный барон Бельвуар с 1167/1168 года, сын предыдущего.
 Уильям IV д’Обинье (де Альбини) (умер в 1242) — английский аристократ, феодальный барон Бельвуар с 1236, сын предыдущего.

См. также 
 Уильям д’Обиньи